Hecht puede referirse a:
 Ben Hecht
 Chic Hecht
 Jennifer Michael Hecht
 Jessica Hecht
 Julius Gottfried Conrad Hecht (1771-1837)
 Hechtia
 Jochen Hecht
 Raymond Hecht

 Minisubmarino Hecht
 10484 Hecht